

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Lesisko – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Lesisko – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki 
 Lesisko – część wsi Pomyków w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Lesisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Lesisko – część wsi Osjaków w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Lesisko – przysiółek wsi Żyrowa w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 Lesisko – część wsi Bielowicko w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica

Inne 
 Lesisko – osiedle Czechowic-Dziedzic w województwie śląskim, w powiecie bielskim

Zobacz też 
 Lesiska